Ведищев (Ведищева) — фамилия:

 Ведищев, Андрей Владимирович (род. 1973) — российский баскетболист и спортивный функционер.
 Ведищев, Захар Андреевич (род. 2000) — российский баскетболист.

 Ведищева, Аида Семёновна (род. 1941) — советская и американская певица.

См. также 
 Ведищево